Dęblin – gmina miejska w województwie lubelskim, w powiecie ryckim
 Dęblin – stacja kolejowa w Dęblinie, w województwie lubelskim
 Dęblin – dawna gromada w powiecie garwolińskim w województwie warszawskim

Zobacz też 
 Demblin
 Dęblin Towarowy
 gromada Dęblin
 Demblin (gromada)
 Twierdza Dęblin